Ледорез — многозначный технический термин:
 Ледорез — класс судов ледового плавания, применявшихся на рубеже XIX—XX веков, которые преодолевали лёд разрезанием и раздвиганием его в стороны.
 Ледорез — конструктивный элемент гидротехнических сооружений для их защиты от повреждений льдом во время ледохода.

Примечания